Laem Sing bezeichnet:

 Amphoe Laem Sing (), einen Landkreis in der Provinz Chanthaburi
 Laem Sing (Chanthaburi) (), einen Strand im Landkreis Laem Sing
 Khao Laem Sing (), einen Wald-Park in der Provinz Chanthaburi
 Wat Khao Laem Sing, einen buddhistischen Tempel am Khao Laem Sing-Park
 Laem Sing (Phuket), einen Strand an der Westküste der Insel Phuket in Südthailand